Newborough kan syfta på:

 Newborough, Cambridgeshire – en ort och civil parish i Cambridgeshire, England
 Newborough, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England
 Newborough (parish i Staffordshire) – en civil parish i Staffordshire, England
 Newborough, Wales – en ort i Anglesey, Wales